Lugano peut désigner :
 Lugano, une ville de Suisse et chef-lieu du district de Lugano,  dans le canton du Tessin.
 Lugano Tigers, un club suisse de basket-ball, basé dans la ville de Lugano.
 Diego Lugano, un footballeur international uruguayen